Новопесчанский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Новопесчанский сельсовет — в Бурлинском районе Алтайского края.
 Новопесчанский сельсовет — в Чистоозерном районе Новосибирской области.